Теодор Баллю, Теодо́р Баллю́ (фр. Théodore Ballu; 8 червня 1817, Париж — 22 травня 1885, Париж) — французький архітектор, що працював у Парижі.
 Белен-де-Баллю, Белен-де-Баллю Яків Якович (фр. Jacques Niicolas Belin de Ballu) (1753, Париж — 16 червня 1815) — філолог, антикознавець.